Zollbrück (Duitsland), een plaats in de Duitse gemeente Kloster Veßra
 Zollbrück (Zwitserland), een plaats in de Zwitserse gemeenten Lauperswil en Rüderswil
 Korzybie (Kępice) in Polen, tot 1945 bekend als Zollbrück